Lasek ist ein polnischer Ortsname und ein amerikanischer Familienname:

Ortsname:
 Lasek (Brody), Ansiedlung des Dorfes Jałowice, Gmina Brody, Woiwodschaft Lebus
 Lasek (Dąbrówno), Ortsteil von Samin, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Marienhain, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Lasek (Nowy Targ), eine Ortschaft der polnischen Kreisstadt Nowy Targ, Woiwodschaft Kleinpolen

Familienname:
 Bucky Lasek (* 1972), US-amerikanischer Skateboarder